Ramena (plaats), plaats en gemeente in de regio Diana in Madagaskar
Ramena (rivier), rivier in Madagaskar